Aljaž Vodan (ur. 10 kwietnia 1995) – słoweński skoczek narciarski. Medalista zimowej uniwersjady (2017) i uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2011). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Vodan w swojej karierze punktował w zawodach Alpen Cup (najwyższe miejsce, 7., zajął 7 marca 2015 w Chaux-Neuve) oraz FIS Cup (najlepszy wynik, 5. pozycję, zanotował 28 lutego 2014 w Zakopanem). W lipcu 2017 w Kranju, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując miejsca w szóstej i piątej dziesiątce tych zawodów. Jedyne punkty tego cyklu zdobył 3 lutego 2018 w Planicy, gdzie był 30.

W 2011 wziął udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, zajmując w konkursie indywidualnym chłopców 34. miejsce, a w konkursie drużynowym 5. pozycję. Sześć lat później wystartował w zimowej uniwersjadzie, plasując się na 4. miejscu w konkursie indywidualnym i, wspólnie z reprezentacją Słowenii (w której, oprócz niego, skakali Anže Lavtižar i Andraž Modic), zdobył srebrny medal w rywalizacji drużynowej.

Rekord życiowy Vodana wynosi 217,5 metra i został ustanowiony 26 marca 2017 w Planicy podczas testów Letalnicy przed konkursami Pucharu Świata.

W grudniu 2017 z drugą drużyną klubu SK Triglav zdobył brązowy medal mistrzostw Słowenii za rok 2018.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił 24 lutego 2018, zajmując 35. miejsce w konkursie FIS Cup w Villach.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Vodana na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Vodana na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017